Dick Stockton e Rosie Casals hanno battuto in finale Fred Stolle e Billie Jean King 6-3, 6-7, 6-3.

Teste di serie

 Marty Riessen /  Margaret Court (semifinali)
 Fred Stolle /  Billie Jean King (finale)

 Geoff Masters /  Pam Teeguarden (quarti di finale)
 Dick Stockton /  Rosie Casals (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 1975